BMW Sauber F1.06 — болид, разработанный и построенный командой BMW Sauber для участия в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси BMW Формулы-1